Auf dünnem Eis steht für:

 Auf dünnem Eis (1995), deutsch-slowakischer Fernsehfilm von Andreas Eicher
 Auf dünnem Eis (2003), deutscher Fernsehfilm von Friedemann Fromm
 Auf dünnem Eis (2004), deutscher Dokumentarfilm von Maik Boegel
 Auf dünnem Eis (2020), deutscher Fernsehfilm von Sabine Bernardi
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Auf dünnem Eis, deutscher Fernsehfilm von Jörg Grünler (2008)

Siehe auch:
 Dünnes Eis